Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 10. Februar in Snowbasin auf der Grizzly Downhill ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 883 Meter und war 2,860 Kilometer lang. Der Kurs bestand aus 38 Toren und wurde von Helmuth Schmalzl von der FIS gesetzt.

Die Goldmedaille gewann der Österreicher Fritz Strobl, vor Lasse Kjus aus Norwegen und seinem Landsmann Stephan Eberharter.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)